Арбагар — топоним в России:

 Арбагар — село в Шилкинском районе Забайкальского края.
 Арбагар — озеро в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.